Dimetilbutan (DMB) se može odnosit na:

 2,2-Dimetilbutan
 2,3-Dimetilbutan

Vidi još
 Dimetilbutanol

Алкани